Cela může být:

 vězeňská cela – místnost k ubytování vězňů
 klášterní cela – obytná místnost řeholníka nebo  řeholnice v klášteře
 Pockelsova cela – zařízení, které využívá Pockelsova jevu

příjmení osob

 Camilo José Cela – španělský spisovatel

v kultuře

 Cela (film, 2000) – americký film z roku 2000, sci-fi thiller
 Cela 2 – americký videofilm z roku 2009
 Cela 211 – Vězeňské peklo – francouzsko-španělský film z roku 2009
 Cela smrti – americký film z roku 1996

Související články 
 Cella
 Cell

Externí odkazy